Би́вертон () — город, расположенный на северо-западе Соединённых Штатов, в долине реки , в 11 км от Портленда в округе Вашингтон штата Орегон.

Согласно переписи 2010 года население города составляет 89 803 человека. Это шестой по численности город в штате. В том же году журналом «Money» Бивертон назван в числе ста «лучших мест для проживания» среди некрупных городов в США

Наряду с Хиллсборо, Бивертон является одним из экономических центров округа Вашингтон, со штаб-квартирами и фабриками многочисленных корпораций различных отраслей промышленности.

История

Происхождение названия города 
Согласно «Географическим названиям Орегона», Бивертон получил своё название из-за близости расположения большого количества бобровых плотин ( — бобр).

Коренное население 
Долина реки Тюэлетин () изначально являлась пристанищем племени Атфалати (), впоследствии измененного новыми поселенцами на Тюэлетин ().

Численность племени в конце XVIII века стала сокращаться и к XIX веку, к моменту появления первых переселенцев, племя Атфалати утратило своё доминирование на данной территории.

XIX век

Первые переселенцы 
Деревня коренных жителей называлась Чакепи (), что в переводе означало «Бобровая плотина» ().

Известны первые переселенцы, в числе которых семья Хол () из Кентукки, семья Денис (), которые жили неподалеку от существующей ныне школы (), а также семья Орин С Ален () из западного Нью-Йорка.

В 1847-м году Лоренс Хол () выкупил 640 акров (2,6 кв.км) земли в Бобровой долине, и вместе с братом построил мельницу рядом с ныне существующей «Улицей пешеходов» ().

Его заявка на владение землей была первой. За ним в 1848-м году последовал Томас Денни (), который построил первую лесопилку. Многие из переселенцев получили права на землю в этом районе из фонда свободных земель на Западе США в соответствии с  (см. гомстед-акт). Так, Август Фанно со своей семьёй стали одними из первых владельцев фермерского участка-усадьбы в соответствии с этим документом. В 1859 году Фанно спроектировал и построил фермерский дом в модифицированном под сельскую местность стиле новоанглийского возрождения, популярном тогда в Орегоне, который теперь входит в Национальный реестр исторических мест США.

Поскольку все больше людей стало переселяться в данный регион, наиболее важным стал вопрос обеспечения транспортировки сельскохозяйственной и древесной продукции из Портленда. В 1850 году местные органы управления организовали компанию Portland-Tualatin Valley Plank Road Company которая построила первые дороги из Портленда в Хиллсборо вдоль Каньона. Дорога была сдана в 1860 году, несмотря на различные финансовые неудачи, сопутствовавшие реализации данной идеи.

Развитие города 
В результате появления в 1868 году первой железной дороги, небольшая фермерская община к западу от Портленда начала разрастаться.

К 1893-му году, город официально получил свой статус, в котором местный бизнесмен Alonzo Cady (Алонсо Кэди) стал первым мэром.

В 1872 году Джордж Беттс стал первым почтмейстером города. Почтовое отделение было расположено в главном магазине города, которым он владел. Сейчас центральное почтовое отделение находится на улице Беттс, названной в его честь.

XX век

Автомобильные дилеры 
Город Бивертон был одним из родоначальников продаж автомобилей. Форд Мотор () открыла свой первый офис продаж здесь в 1915 году; далее он был приобретен Гайем Карром () в 1923 году и на протяжении многих лет Карр расширил сеть продаж по всему Бивертону. Сеть по-прежнему сохранилась в нескольких офисах неподалеку от пересечения улиц Walker и Canyon Roads.

Кино и аэронавтика 
В начале 1920-х годов, в Бивертоне была основана кинокомпания Premium Picture Production, которая выпустила в свет порядка 15 фильмов. Здание киностудии в дальнейшем было переоборудовано в представительство авиакомпании Watt’s Field, владевшей аэропортом в пригороде Бивертона. Второй по значимости аэропорт Бернард () был позднее построен к северу от города на месте нынешнего торгового центра Cedar Hills Crossing.

Библиотеки 
Первая библиотека Бивертона открыла свои двери в 1925 году на втором этаже здания Кэди. На протяжении многих лет библиотека размещалась в различных местах. Только в 1941 году городская библиотека была принята на баланс мэрией и расположилась в зале славы пожарных. Затем в 1958 году она была переведена в здание на улице Хол (), где и оставалась до 1980 г. В 1984 году библиотека была переведена в другое место на бульваре Аллена (), где она находилась в течение ряда лет, пока новая библиотека не была построена на пересечении Пятой улицы () и бульвара Хол () в сентябре 2000 года.

Транспортная система 

В 1940-х годах, фирма Tualatin Valley Stages, подразделение Portland Stages, Inc., провела автобусную линию, соединяющую Бивертон с центром Портленда, и в дальнейшем стала работать уже как самостоятельная компания Tualatin Valley Buses, Inc., осуществляя пассажирские перевозки до конца 1960-х годов. Она стала одной из четырех частных автобусных компаний, получивших название «Blue Bus» lines, обслуживавших штаты Орегон и Вашингтон.

В 1970 году все четыре компании были вытеснены новым оператором TriMet, который впоследствии увеличил количество автобусных линий в самом Бивертоне. В конце 1970-х годов, была создана система «лёгкого метро», в рамках регионального транспортного проекта, также соединившая Бивертон с центром Портленда. В 1990 году избиратели одобрили финансирование новой более протяжённой линии «лёгкого метро» Westside MAX, соединяющей пригороды с центром Портленда (общая протяженность 53 км). Строительство линии началось в 1993 году и было завершено в 1998-м. На долю города Бивертон приходится шесть станций — Elmonica/SW 170th Avenue, Merlo Road/SW 158th, Beaverton Creek, Millikan Way, Beaverton Central и Beaverton Transit Center. С начала 2009 года также появилось пригородное железнодорожное экспресс-направление, обслуживаемая подразделением Westside TRIMET (в WES), идущее к югу от Бивертона к Вилсонвилю () через Тигард () и Тюэлетин.

Население 
Согласно переписи 2010, в городе проживали 89 803 человек в 37 213 домохозяйствах в составе 21 915 семей. Плотность населения составляла 1851 чел / км². В городе насчитывалось 39500 квартир (814 / км²).

Расовая структура населения выглядела следующим образом: 73,0 % — белые, 10,5 % — азиаты, 2,6 % — афроамериканцы, 0,6 % — коренные американцы, 0,5 % — выходцы из Океании, 8,2 % — другие расы. К двум или более расам принадлежало 4,5 %. Испаноязычные составляли 16,3 % от всех жителей.

Возрастное распределение населения выражено следующим образом: 22,9 % — лица моложе 18 лет, 66,7 % — лица в возрасте 18-64 лет, 10,4 % — лица в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст составлял 34,7 года. На 100 лиц женского пола в городе приходилось 94,5 мужчин; на 100 женщин в возрасте от 18 лет и старше — 92,1 мужчин. 

Средний доход на одно домохозяйство составил $75 578 долларов, а средний доход на одну семью показал значение $90 829 долларов. Средний доход мужчин составил $55 035 долларов и $45 186 долларов у женщин. За чертой бедности находилось 15,4 % лиц, в том числе 21,6 % детей в возрасте до 18 лет и 10,4 % лиц в возрасте 65 лет и старше.

Количество трудоустроенного населения составляло 47 592 человек. Основные сферы занятости: образование, здравоохранение и социальная помощь — 18,6%, учёные, специалисты, менеджеры — 15,6%, производство — 13,7%, розничная торговля — 12,7%.

Экономика 

В Бивертоне расположена штаб-квартира Nike — одного из мировых лидеров по продаже спортивных товаров в мире. Бивертон является частью высокотехнологичного района «Кремниевый лес» — скопления высокотехнологичных компаний, расположенных в районе Портленда (коридор между Бивертоном и Хиллсборо на северо-западе Орегона) и на юго-западе штата Вашингтон.

Здесь размещены следующие компании и их подразделения:

 Nike
 Linux Technology Center of IBM
 Tektronix
 Maxim Integrated Products (англ.)
 VeriWave (англ.)
 Ixia (англ.)

Города-побратимы 
С 1987 года Бивертон установил побратимские отношения с 6 зарубежными городами:

Известные уроженцы и жители 
 Билозерчев, Дмитрий Владимирович — советский гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион (Сеул 1988)
 Загунис, Мариэль — фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка
 Каннингем, Уорд — программист
 Энтони, Гарольд Элмер — зоолог

Примечания 

Города Орегона
Населённые пункты округа Вашингтон (Орегон)